Henri Spriet (1876-1966), avocat français.
 Louis-Charles Spriet (1864-1913), peintre français.
 Romain Collenot-Spriet (1992-), athlète français.